Hughes se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Colin Edward Hughes
 Dorothy Kate Hughes
 Mark Hughes
 Stanley John Hughes